Кенигсон — германоязычная фамилия. Известные носители:
 Кенигсон, Владимир Владимирович (1907—1986) — советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии первой степени (1950), народный артист СССР (1982).
 Кинигсон, Владимир Константинович (1903—1952) — советский инженер-радиотехник, главный конструктор первого советского массового телевизора КВН-49.
 Кенигсон, Наталья Владимировна (род. в 1939) — актриса театра и кино, дочь Владимира Владимировича Кенигсона.
  (1910—1994) — шведский политик, принадлежавший Шведской либеральной партии.